Eastbourne International 2022 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på græsbaner i Devonshire Park i Eastbourne, Storbritannien i perioden 18. - 25. juni 2022. Det var den 46. udgave af Eastbourne International, og turneringen var del af WTA Tour 2022 i kategorien WTA 500 samt ATP Tour 2022 i kategorien ATP Tour 250.

Damesingletitlen blev vundet af Petra Kvitová, der i finalen besejrede den forsvarende mester, Jeļena Ostapenko, med 6-3, 6-2. Dermed vandt Kvitová Eastbourne International for første gang, efter at hun tidligere havde tabt finalen i 2011. Det var tjekkens 29. WTA-titel i sin karriere, men det var hendes første turneringssejr på WTA Tour i 2022.

Finalen i damedoubleturneringen blev vundet på walkover af Aleksandra Krunić og Magda Linette. Ljudmyla Kitjenok og Jeļena Ostapenko havde meldt afbud til slutkampen pga. en tåskade hos Ostapenko. Krunić vandt dermed sin sjette WTA-titel i double, men Linette opnåede sin anden turneringssejr i double på WTA Tour. Det var Krunić og Linettes første turnering som makkere, og i kvartfinalen besejrede de det andetseedede par, Gabriela Dabrowski og Giuliana Olmos, og derefter vandt de både semifinalen og finalen på walkover.

Herresinglerækken blev vundet af Taylor Fritz, der dermed vandt Eastbourne International for anden gang, og som samtidig sikrede sig sin tredje titel på ATP Tour og anden titel i 2022. I finalen besejrede han sin landsmand Maxime Cressy med 6-2, 6-7(4), 7-6(4).

Nikola Mektić og Mate Pavić vandt herredoubletitlen for andet år i træk, da de i finalen besejrede Matwé Middelkoop og Luke Saville med 6-4, 6-2. Det var kroaternes fjerde titel på ATP Tour 2022 og ugen inden havde de også vundet Queen's Club-mesterskabet. Mektić og Pavić vandt deres 13. titel i alt som makkere, og for Mektić var det karrierens 21. ATP-titel i double, mens Pavić vandt sin 31. doubletitel på ATP Tour.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg $ 757.900 for kvindernes rækker og € 697.405 for mændenes rækker.

Damesingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 48 spillere, der var fordelt på:
 40 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste pr. 17. maj 2022 (fire uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Efter starten på kvalifikationen meldte 3 af de direkte kvalificerede spillere afbud, hvilket gav plads til 3 lucky losere fra kvalifikationen (markeret med LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. To af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Kvalifikanter 

Følgende fire spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Lucky losere 

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere:

Resultater

Herresingle

Hovedturnering 

I hovedturneringen deltog 28 spillere, der var fordelt på:
 25 spillere, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. 3. maj 2022 (seks uger før turneringens start).
 3 spillere, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).
 4 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (markeret med Q).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen havde deltagelse af 16 spillere, der spillede om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen. To af de 16 spillere deltog på grundlag af et wildcard.

Kvalifikater 

Følgende fire spillere kvalificerede sig til hovedturneringen

Lucky losere 

Ingen spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Damedouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på WTA's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par, der fordelte sig på:
 14 par, der havde kvalificeret sig i kraft af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 to par, der havde modtaget et wildcard (markeret med WC).

Resultater

Eksterne henvisninger 
 ATP Tour - Eastbourne 
 WTA - Eastbourne 
 LTA - Viking International Eastbourne

Noter 

2022
WTA Tour 2022
ATP Tour 2022